Leandro hace referencia a varios artículos:

Personas
 Leandro (nombre), de origen griego.
 Leandro de Borbón, hijo extramarital del rey Alfonso XIII de España.
 Leandro do Bonfim, futbolista brasileño.
 Leandro de Sevilla, santo, arzobispo de Sevilla de mediados del siglo VI.
 Leandro Climaco Pinto, futbolista brasileño.

Ficción
 Leandro el Bel, libro de caballerías italiano escrito por Pietro Lauro.
 Hero y Leandro, mito griego.